José González puede referirse a:

 José González, (n. 1978), cantante sueco;
 José González, (n. 1995), futbolista mexicano;
 José González, (n. 1991), futbolista panameño;
 José González, (n. 1964), beisbolista dominicano;
José González (1916-1966), político chileno.
 José González Rosabal, (n. 1967), yudoca cubano;
 José Manuel González López, (n. 1966), entrenador de fútbol español;
 José Ignacio González Catalán, (n. 1989), futbolista chileno;
 Pepe González, (n. 1939), ilustrador, historietista y pintor español;
 José Froilán González, (n. 1922), piloto argentino de automovilismo;
 José Jaime González, (n. 1968), ciclista colombiano; 
 José Luis González Dávila (n. 1942), futbolista mexicano;
 José Huertas González (n. 1946), luchador puertorriqueño;
 José Joel González (n. 1979), futbolista mexicano;
 José Luis González (n. 1926), escritor puertorriqueño;
 José González Morfín (n. 1954), político mexicano;
 José Eleuterio González (1813-1888), médico, botánico, político y filántropo mexicano;
 José González de Uzqueta (1583-1668), consejero y político español;
 José González Pardo (n. 1939), exfutbolista chileno;José González Sarandón (¿? - ¿?), abogado y periodista español.José González Barrero''' (¿?-1939), alcalde de Zafra durante la Segunda República Española. Fue ejecutado por los franquistas al final de la guerra civil española.